Marko steht für:

 Marko, Vor- und Nachname
 Marko (Meligo), Hauptort des osttimoresischen Subdistrikts Cailaco

Siehe auch:
 Marco